Список городов Афганистана. В связи с нестабильностью в Афганистане, последняя перепись населения проводилась в стране в 1979 году. Нынешние оценки различных организаций приводят лишь приблизительные данные о численности населения городов.

Ниже представлен список крупнейших городов Афганистана. Оценка численности населения приведена на 2020 год.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная статистика Афганистана
 Фотографии афганских городов

 
Афганистан
Списки:Афганистан